Крукшенк, Кру́кшанк () — английская фамилия.

 Крукшанк, Айзек (1789—1856) — английский карикатурист и иллюстратор.
 Крукшанк, Джордж (1792—1878) — английский карикатурист и иллюстратор, брат Айзека Крукшанка.
 Крукшенк, Лукас (род. 1993) — американский актёр-комик, ютубер.

 Крукшенк (в официальном русском переводе — Живоглот) — кот Гермионы Грейнджер в серии романов о Гарри Поттере.

См. также 
 Крук

Примечания